Хелл () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Хелл, Гюнтер (род. 1978) — итальянский хоккеист, вратарь клуба «Больцано» и сборной Италии.
 Хелл, Йозеф Карол (1713—1789) — горный инженер и изобретатель. 
 Хелл, Максимилиан (1720—1792) — венгерский астроном и священник-иезуит.
 Хэлл, Ричард (настоящая фамилия Майерс; род. 1949) — американский панк-музыкант.
 Хелл, Рудольф (1901—2002) — немецкий изобретатель.

Топоним 
 Хелл — геологическая формация и населённый пункт.

См. также 
 Мистер Хелл
 
 
 Хеллоуин